Dagestan – autonomiczna republika w składzie Federacji Rosyjskiej
 Dagestan radziecki – Dagestańska ASRR, autonomiczna republika w Związku Radzieckim
 Dagestan (tkanina) – rodzaj kaukaskiego kobierca
 Dagestan Airlines –  rosyjski przewoźnik lotniczy 1996-2011